Luchtrem (spoor), een remsysteem gebruikt bij treinen en trams, om door middel van een gekoppelde luchtleiding, alle rijtuigen gelijktijdig te laten remmen.
Remklep, een techniek in de luchtvaart om af te remmen